Пономарь — служитель православной церкви, обязанный звонить в колокола, петь на клиросе и прислуживать при богослужении.

Фамилия 
 Пономарь, Виталий Вадимович (род.1990) — украинский футболист.
 Пономарь, Иван Антонович (1918—1981) — механик-водитель командирского танка «Т-34», гвардии старшина.

 Пономарёв
 Пономаренко

См. также 
 Пономари
 Sexton